Der Wettbewerb Kunstspringen vom 3-m-Brett der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde vom 3. bis zum 5. August 2012 im London Aquatics Centre ausgetragen. 30 Athletinnen nahmen daran teil. 

Jeder der 29 Starterinnen standen fünf Qualifikationssprünge zu. Die 18 besten Springerinnen qualifizierten sich für das Halbfinale, die Punkte aus der Qualifikation wurden gelöscht. Im Halbfinale wurden wieder fünf Sprünge absolviert. Die 12 besten Springerinnen kamen ins Finale, in dem die Punkte wieder gelöscht wurden. Auch im Finale wurde fünf Mal gesprungen.

Titelträger

Qualifikation 
3. August 2012, 15:30 Uhr (MESZ)

Halbfinale 
4. August 2012, 15:30 Uhr (MESZ).

Finale 
5. August 2012, 20:00 Uhr (MESZ)

Der Sieg Wu Minxias bedeutet den siebten Erfolg einer Chinesin in Folge. Für die Chinesen war es zudem der insgesamt vierte Doppelsieg in dieser Disziplin.
Laura Sánchez errang die erste mexikanische Medaille bei dieser Disziplin.

Bildergalerie

Weblinks 
 SportsReference Kunstspringen Frauen

Kunstspringen